Липовой:

 Липовой, Александр Михайлович (род. 1976) — российский кикбоксер.
 Липовой, Данил Николаевич (род. 1999) — российский футболист.
 Липовой, Сергей Анатольевич (род. 1960) — российский военный лётчик, Герой России.